Список країн за виплавкою алюмінію в 2012 засновано на даних Геологічної служби США

Див. також 
 Кольорова металургія
 Алюміній
 Алюмінієва промисловість

Примітки 

Алюмінієва промисловість
алюміній